L’injure est un geste, procédé, parole ou écrit adressés directement et délibérément à une personne pour l'offenser. Et plus particulièrement :

En droit :
 Injure et outrage en droit français
 Injure en droit pénal suisse

Par type :
 Injure raciste

Notes et références

Voir aussi 

 Insulte
 Calomnie
 Diffamation
 Outrage

Liberté d'expression